Kuballa ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Kuballa (* 1944), deutscher Fernsehjournalist und Filmemacher
 Horst Kuballa (* 1952), deutscher Fußballspieler